S.M. Jørgensen er det anvendte navn om flere personer:

 Søren Møller Jørgensen (1794-1873) – dansk maler og fotograf
 Sophus Mads Jørgensen (1837-1914) – dansk kemiker